Хопфгартен-ин-Деферегген () — коммуна в Австрии, в федеральной земле Тироль.

Входит в состав округа Лиенц. .

Население

Политическая ситуация 
Бургомистр коммуны — Франц Хопфгартнер (АНП).

Примечания

Ссылки 
 Официальная страница

Общины Тироля